Jean Varlet peut désigner :
 Jean-François Varlet (1764-1837), révolutionnaire français ;
 Jean Varlet (1916-1984), homme politique français.

Voir aussi 
 Varlet